Војвода Зимоњић () је насеље у општини Кањижа, у Севернобанатском округу, у Србији. Према попису из 2011. насеље има 244 становника (према попису из 2002. било је 340 становника). До 2008. године званичан назив насеља је био Зимонић (Сл. лист општине Кањижа 08/2008).

Основан је између 1921. и 1926. године.

Демографија 

У насељу Војвода Зимоњић живи 196 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,9 година (40 код мушкараца и 43,8 код жена). У насељу има 123 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 1,98.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Напомене
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Кањижа, на којој се налазе два насеља, Зимоњић и Кањижа.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Кањижи
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији